Joseph Philippe Henri Watson, dit Phil Watson, (né le  à Montréal, au Québec, au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre. Il est par la suite devenu entraîneur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur

Entraîneur

Références 

Naissance en avril 1914
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Montréal
Entraîneur des Rangers de New York
Entraîneur des Reds de Providence
Entraîneur des Bruins de Boston
Champion de la Coupe Stanley
Décès en février 1991
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 76 ans